Евролига УЛЕБ — это международный баскетбольный турнир, в котором приняли участие сильнейшие клубы Европы. В сезоне 2007/2008 за победу боролись 24 клуба. Официально сезон стартовал 23 октября в городе Гданьск, Польша, где прошёл матч между польской командой «Проком Трефл Сопот» и московским ЦСКА. «Финал четырёх» прошёл в 2008 году, со 2 по 4 мая в столице Испании — Мадриде.

Формат 
Формат Евролиги состоит из четырёх этапов. На первом этапе 24 команды делятся путём жеребьёвки на 3 группы по 8 команд в каждой группе. Клубы внутри каждой группы проводят по два матча друг с другом — на своей площадке и в гостях. По пять лучших команд из каждой группы + одна лучшая из занявших шестые места выходят во второй этап, где делятся на 4 группы по 4 команды в каждой группе. На этом этапе команды также играют друг с другом по два матча внутри групп. Клубы, занявшие два первых места в каждой группе выходят в 1/4 финала плей-офф, где играют до двух побед. Последним этапом является турнир Топ 4, на котором четыре лучшие команды собираются в один город, где разыгрывают чемпионский титул по системе плей-офф до одной победы.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка регулярного сезона Евролиги прошла 30 июня 2007 года в городе Езоло, Италия. В ходе неё 24 команды были разделены на 3 группы:

Команды

Первый этап

Группа А

Группа В

Группа C 

 Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши, П — поражения, % — процент выигранных игр, ОН — очки, набранные во время всех игр, ОП — очки, пропущенные во время всех игр, Р — разница очков во всех играх, О — очки.

Топ 16

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Евролига УЛЕБ 2006/2007

Евролига
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе